Joan Alsina i Arús (Barcelona, s. XIX-1911), arquitecte modernista, autor de la fàbrica de Can Trinxet a l'Hospitalet de Llobregat.
 Joan Alsina i Hurtós: capellà, víctima del cop d'estat de Pinochet.
 Joan Alsina i Giralt, historiador sabadellenc.
 Joan Alsina i Masip: alcalde de Cardedeu (1914-1923).
 Joan Alsina i Sensat, alcalde del Masnou (1873-1877).
 Joan Alsina (pilot): pilot, mestre nàutic i agrimensor català
 Joan Alzina: llibreter nord-català.